Torrbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torrbergstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (7,02 ha)
Torrbergstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (19,1 ha)

Naturreservat
 Torrbergstjärn (naturreservat) – ett naturreservat i Piteå kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn